Кейо́н Лэтуэ́й Ду́линг (, род. 8 марта 1980 года в Форт-Лодердейле, штат Флорида, США) — бывший американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за такие клубы, как «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит», «Орландо Мэджик», «Нью-Джерси Нетс», «Милуоки Бакс», Бостон Селтикс и «Мемфис Гриззлис».

Карьера 
Выпускник университета Миссури, Кейон Дулинг был выбран на драфте НБА 2000 года командой «Орландо Мэджик» и обменян в «Лос-Анджелес Клипперс» на право выбора в первом раунде следующего драфта. Проведя в Лос-Анджелесе 4 сезона, в 2004 году Кейон Дулинг вернулся в родной штат, выступая сначала за «Майами», а после — за команду, в своё время выбравшую его — «Орландо».

В 2008 году Кейон Дулинг перешёл в «Нью-Джерси Нетс». После 2 лет в «Нью-Джерси» и 1 сезона, отыгранного за «Милуоки», в межсезонье 2011 года защитник перешёл в свою нынешнюю команду — «Бостон Селтикс».

20 сентября 2012 года, вскоре после подписания нового контракта с «Бостон Селтикс» Дулинг принял решение завершить свою карьеру игрока, в течение которой провёл 12 сезонов в НБА, перейдя на административную должность в своей последней команде. Своё неожиданное решение Кейон обосновал незаживаемыми душевными ранами, вызванными тяжёлым стрессом, пережитым им в детстве, когда его сексуально домогался один из приятелей его брата.

Статистика в НБА

Ссылки 
 Кейон Дулинг на сайте НБА 
 Статистика выступлений в НБА 

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Рино Бигхорнс»